

Patronyme 

 Adolphe Boulenger, père,  (1805-1873), époux de Alexandrine Hautin, et père de Adolphe Boulenger (fils) et Hippolyte Boulenger. 
 Adolphe Boulenger, fils, (1834-1898) et son fils Charles Boulenger (+1938), orfèvres, fondateurs à Paris de la  Maison Boulenger & Cie 
 Aimé Jean Baptiste et Joseph Achille Boulenger, céramistes à Auneuil qui ont créé en 1885 le Musée de la céramique architecturale d'Auneuil ;
 Claude-François-Félix Boulenger de Rivery (1725-1758), écrivain et dramaturge français ;
 George Albert Boulenger (1858-1937), herpétologiste et ichtyologiste belge ;
 Hippolyte Boulenger (1837-1874), peintre belge ;
 Hippolyte Boulenger (1836-1892),  industriel de la céramique, propriétaire et directeur de la Faïencerie de Choisy-le-Roi ;
 Paul Boulenger (1868-1937), fils de Hippolyte Boulenger, industriel de la céramique, propriétaire et directeur de la Faïencerie Boulenger & Cie à Choisy-le-Roi ;
 Marcel Boulenger (1873-1932), romancier français ;
 Marius Boulenger (1834-1874), homme politique belge ;

Autres 
 Boulenger, entreprise de céramique, anciennement Faïencerie de Choisy-le-Roi, puis Etablissements Boulenger (revêtements).
 Boulenger, entreprise d'orfèvrerie active à Paris jusqu'en 1938.

Notes

Voir aussi